Села:
 Хотіївка — Чернігівська область, Корюківський район
 Хотіївка — Чернігівська область, Семенівський район